Бузони:

 Бузони, Ферруччо (1866—1924) — итальянский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный педагог, музыковед.
Бузони (Бурунди) — город в бурундской провинции Кирундо.